Muelle puede referirse a:

 Un resorte (también llamado «muelle»), una pieza elástica helicoidal o lineal, generalmente hecha de metal.
 Un muelle (construcción), una obra a la orilla del mar o de un río que facilita el embarque o la carga y descarga de barcos.
 Un muelle de carga, un espacio destinado a la carga y descarga de trenes y camiones.
 Un muelle balancín, un entretenimiento infantil que se encuentra en parques y jardines.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 Muelle (grafitero), el nombre por el que es conocido el grafitero madrileño Juan Carlos Argüello.
 Slinky, un juguete de muelle, personaje de la película infantil de animación por computadora Toy Story.

Además, puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:

 Althaea officinalis.
 Schinus molle.
 Sonchus asper.

Enlaces externos